Naval General Service Medal può riferirsi ad una delle due medaglie emesse dal governo britannico come medaglie di campagna per servizi navali:

Naval General Service Medal (1847) – autorizzata nel 1847, concessa per azioni navali, dalle schermaglie minori alle azioni più grandi, nel periodo tra il 1790 ed il 1840.
Naval General Service Medal (1915) – istituita nel 1915, intesa a ricompensare azioni minori che non comportavano il conferimento della medaglia di campagna specifica.

Nel 1962, il governo britannico autorizzò una nuova medaglia, la General Service Medal (1962), che rimpiazzò sia la Naval General Service Medal sia le equivalenti per l'esercito e la RAF  — la General Service Medal (1918).